Gangliophora är ett släkte av svampar. Gangliophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gangliophora